Puiești  se poate referi la:

 Puiești, Vaslui, sat în județul Vaslui, reședința comunei cu același nume
 Puiești, Buzău, sat în județul Buzău
 Puieștii de Jos, Buzău, sat în județul Buzău, reședința comunei Puiești
 Puieștii de Sus, Buzău, sat în județul Buzău

Vezi și 
 Puiu (nume de familie)

Toponime românești